

Patronymes 
 Jean-Pierre Salignon (1928-2012), joueur français de basket-ball
 Bernard Salignon (1948), philosophe et psychanalyste français
 Éric Salignon (1982), pilote automobile français

Gastronomie 
 Salignon, un fromage valdôtain